Сви́тек () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Свитек, Владимир (1962—2020) — чехословацкий хоккеист.
 Свитек, Штефан (1960—1989) — чехословацкий убийца, последний казнённый в истории Чехословакии.